Хайлендс:

 Хайлендс — один из четырёх регионов Папуа — Новой Гвинеи.
 Хайлендс — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки.

См. также 
 Хайленд (значения)